Ајнхаузен може бити:

 Ајнхаузен (Тирингија), општина у њемачкој савезној држави Тирингија у округу Шмалкалден-Мајнинген.
 Ајнхаузен (Хесен), општина у њемачкој савезној држави Хесен у округу Бергштрасе.